Dragmacidon är ett släkte av svampdjur. Dragmacidon ingår i familjen Axinellidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Horn- och kiselsvampar
Dragmacidon